Ви́ктор Малков:
 Малков, Виктор Павлович (1931—2019) — советский и российский учёный, юрист.
 Малков, Виктор Пантелеевич (1936—1999) — советский учёный-механик.